Управление образами документов () — захват, преобразование и управление бумажными документами. Управление образами, как правило, является частью более общей системы управления корпоративной информацией (ECM).

Функции Document Imaging реализованные в Microsoft Office 
Microsoft Office поддерживает функции управления образами (более устоявшееся выражение: Графическое представление документов):
 Автоматизация
 Использование оптического распознавания текста
 Организация документов
 Отправка факсов
 Поиск текста
 Разрешение вопросов
 Сжатие изображений
 Сканирование документов
 Создание примечаний в документах
 Управление и печать файлов
 Чтение документов
 Экспорт текста

MDI – собственный формат, разработанный Microsoft 
В отличие от PDF, MDI хранит само изображение и отдельно распознанный текст. Особенностью MDI является возможность добавления как текстового комментария, так и изображения в метаданные файла. Поддерживает индексирование для полнотекстового поиска в документе TIFF и MDI. Позволяет работать с отсканированными документами или факсами на компьютере как с документами Microsoft Office.

Преимущества MDI перед TIFF:    
Меньший размер файла. Изображения, сохраненные в формате MDI, обычно занимают на диске меньше места, чем эти же изображения, сохраненные в формате TIFF.
Улучшенное качество передачи исходного изображения. При сохранении изображений в файлах формата MDI обычно достигается более высокая верность передачи (качество) изображения, чем при сохранении тех же изображений в формате TIFF с установленным флажком Применять сжатие без потерь (LZW).

Функции Document Imaging, реализованные Open Text IXOS Livelink  
Отсканированные в PDF, TIFF электронные версии документов получают уникальный номер (штрихкод). Далее IXOS распознаёт штрихкод каждого документа и сопоставляет номеру проводки в СУБД. По этому уникальному номеру к любой проводке (транзакции) в СУБД можно прикрепить этот документ. 
Таким образом любые действия в СУБД всегда имеют документальное подтверждение, которое можно просмотреть прямо в её интерфейсе!

См. также 

 Сканирование изображений
Система управления документами, СУД (Document management system, DMS)
Управление записями (англ. Records Management)
Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота (СЭД, СЭДО)
Управление корпоративным контентом (Enterprise content management, ECM)

Примечания 

Управление в информационных технологиях
Архивоведение